W Bułgarii
 Stambołowo − gmina w obwodzie Chaskowo
 Stambołowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Stambołowo – wieś w obwodzie Ruse
 Stambołowo – wieś w obwodzie sofijskim
 Stambołowo – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo